Afrička rukometna prvenstva za muškarce se održavaju od 1974. godine.

Vječna ljestvica 

Tablica najuspješnijih izabranih vrsta po osvojenim odličjima.

Po stanju nakon prvenstva 2020.

Uspjeh po državama 
Legenda

Izvori 

Kontinentalna rukometna natjecanja državnih reprezentacija
Afrička prvenstva